Основные значения:
 Лукреция — женское имя.
 Лукреция — легендарная женщина в Древнем Риме.
 Лукреция — поэма Уильяма Шекспира.
 (281) Лукреция — астероид, открытый в 1888 году.

Известные носители этого имени:
 Лукреция Борджиа
 Лукреция Агуяри

См. также 
 Лукреций